Beaufort Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Beaufort Island (ö i Antarktis),

Hongkong 
2 Beaufort Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar